Camatagua peut désigner :

Toponymes

Camatagua : une municipalité de l'État d'Aragua ;
 Camatagua : chef-lieu de la municipalité de Camatagua dans l'État d'Aragua ;
 Camatagua : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Camatagua dans l'État d'Aragua ;
 Cerro Camatagua : un sommet de la paroisse civile de Camatagua de la municipalité de Camatagua dans l'État d'Aragua ;
 Réservoir de Camatagua : réservoir d'eau de la paroisse civile de Camatagua de la municipalité de Camatagua dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme